Влади́мир Ро́щенко: 
 Рощенко, Владимир Викторович (род. 1952) — советский и российский тренер по боксу.
 Рощенко, Владимир Фёдорович (1921—1990) — Герой Советского Союза.